Энтерпрайз D () — вымышленный звездолёт из вселенной Звёздного пути. Является главным местом действия сериала Звёздный путь: Следующее поколение и фильма Звёздный путь: Поколения. Это пятый звездолёт, носящий имя «Энтерпрайз». Для того, чтобы отличать его от предыдущих «Энтерпрайзов», используется название «Энтерпрайз D» (т. е. с D в качестве суффикса), но в сериале его очень часто называют просто «Энтерпрайз».

Корабль «Энтерпрайз NCC-1701-D» также появляется в первой серии сериала «Звёздный путь: Глубокий космос 9» «Эмиссар», в последней серии сериала «Звёздный путь: «Энтерпрайз»» «Эти путешествия…», а также в фильме «Звёздный путь: Поколения», в котором двигательный отсек был уничтожен в результате взрыва варп-ядра, а жилой отсек совершил жёсткую посадку на поверхность планеты Веридиан III. Это было последнее путешествие звездолёта.

Дизайн 

Разработал внешний вид и интерьеры звездолёта Эндрю Проберт (англ. Andrew Probert), который участвовал при усовершенствовании облика первого Энтерпрайза для «Звёздный путь: Фильм». В том проекте его основной задачей была работа над внешним видом мостика, но среди набросков был рисунок из серии «А что, если?…». Этот набросок увидел один и сценаристов, Девид Геррольд (англ. David Gerrold), и показал его Джину Родденберри. В результате, набросок стал первым штрихом в создании облика корабля «Энтерпрайз NCC-1701-D».

Industrial Light & Magic — компания, специализирующаяся на спецэффектах, — под руководством Иза Оувьюнга (англ. Ease Owyeung) построила для пилотной серии «Следующего поколения» «Встреча в Фарпоинте» две модели корабля «Энтерпрайз NCC-1701-D» — одну длиной около 60 сантиметров, вторую — чуть меньше двух метров. Обе эти модели были способны на отделение жилого отсека. Согласно «Техническому Руководству „Звёздный путь: Следующее поколение“», их стоимость составила 75 000 долларов . Эти модели использовались при работе над первыми двумя сезонами. Для третьего сезона сериала была сделана ещё одна модель — около 1,20 м в длину, которая было оборудована устройством для приземления.
Двухметровая модель использовалась всякий раз, когда бывало необходимо показать отделение жилого отсека «Энтерпрайза-D» от двигательного. Для съёмок фильма «Звёздный путь: Поколения» она была усовершенствована.

В октябре 2006 года все модели звездолёта, некоторый реквизит, части декораций и костюмы франчайза «Звёздный путь» были выставлена на торги «Кристис» в Нью-Йорке. Стартовая цена двухметровой модели Энтерпрайза была между 20 тыс. и 30 тыс. долларов, однако торги по этому лоту остановились на сумме в 576 тыс. долларов. Модель стала самой дорогой вещью, купленной на этом аукционе.

Для фильма «Звёздный путь: Поколения» Джоном Ноллом (англ. John Knoll) была сделана 3D-модель звездолёта на основе графики CGI и при использовании технологии  . Позже она была усовершенствована на базе программы Lightwave 3D и использовалась для создания различных кораблей класса «Галактика» (однотипных «Энтерпрайзу-D») в сериале «Звёздный путь: Глубокий космос девять» и в эпизоде Timeless сериала «Звёздный путь: Вояджер». Для финального эпизода сериала «Звёздный путь: Энтерпрайз» Все эти путешествия… была создана ещё одна модель с использованием графики CGI.

Внешний вид корабля «Энтерпрайз NCC-1701-D» отличается от внешнего вида корабля «Энтерпрайз NCC-1701» из «Звёздного пути: Оригинальный сериал», несмотря на то, что дизайнеры постарались сохранить «фамильные» двойные варп-гондолы и внешний вид жилого отсека. В частности, гондолы были сделаны несколько более компактными, чем то, что на первый взгляд теоретически требовали размеры жилого отсека. Это многим показалось достаточным для утверждения, что если бы «Энтерпрайз NCC-1701-D» был реальным звездолётом, то мощности его двигательной установки при таких размерах было бы недостаточно для нормального функционирования. Но по легенде «Звёздного пути» Федерация ко времени событий сериала «Звёздный путь: Следующее поколение» (в частности ко времени создания класса «Галактика» и строительства корабля «Энтерпрайз NCC-1701-D» в частности) сделала большой шаг вперед в технологическом развитии. В частности корабельный варп-двигатели (в том числе варп-гондолы) претерпели довольно сильные усовершенствования, что и позволило уменьшить их относительные (относительно корабля) габариты при значительном наращивании мощности и КПД. А это тоже вполне возможно. Т. е. сравнительная компактность варп-гондол корабля «Энтерпрайз NCC-1701-D» (в сравнении с относительным размером варп-гондол «Энтерпрайза») всё же тоже вполне естественна.

«Энтерпрайз NCC-1701-D» был взят за основу для игрушек — компанией «Playmates» в 1992 году и «Art Asylum» в 2009.

Описание 

Первый раз корабль «Энтерпрайз NCC-1701-D» появляется в серии «Встреча в дальней точке» сериала «Звёздный путь: Следующее поколение» под командованием капитана Жан-Люка Пикара. В ряде серий оговаривается, что «Энтерпрайз NCC-1701-D» был построен на одной из станций-верфей судостроительной компании Утопия Планития на орбите около Марса (серия «Глаз наблюдателя»). Об этом свидетельствует и мемориальная табличка на капитанском мостике. Корабль «Энтерпрайз NCC-1701-D» является третьим космическим кораблем , (первым был звездолёт «Галактика» (англ. USS Galaxy), в честь которого и был назван этот тип кораблей, вторым — «Ямато» (англ. USS Yamato)). Согласно той же табличке, датой выхода корабля «Энтерпрайз NCC-1701-D» из монтажного дока считается звёздная дата 40759.5, которой соответствует 4 октября 2363 года.

На протяжении всего сериала «Звёздный путь: Следующее поколение» команда корабля осуществляет первые контакты с различными расами, включая Боргов (серия «Кто Кью?») и Q-Континуум (серия «Встреча в дальней точке»). Более того, корабль «Энтерпрайз NCC-1701-D» оказывается способен разрушить корабль Боргов во время их попытки вторжения в Солнечную систему в 2366 году (серия «Лучший из двух миров, часть 2»).

В 2371 году во время событий кинофильма «Звёздный путь: Поколения» клингонская «Хищная птица» под командованием  — Лурсы и Б’Этор — заполучило частоту фазовых модуляций боевых щитов «Энтерпрайза-D», сделав их тем самым бесполезными. «Энтерпрайз-D» уничтожает корабль сестер , однако повреждения в системе охлаждения двигателя приводит к необходимости аварийного отделения жилого отсека. Всего через несколько секунд после расстыковки двух частей звездолёта взрывается варп-ядро и уничтожает двигательный отсек. Ударной волной взрыва повреждается двигательная установка жилого отсека, сам же жилой отсек ударной волной практически сброшен с орбиты в атмосферу Веридиан III. Попав в гравитационное поле планеты, жилой отсек совершает жёсткую посадку на поверхность Веридан III, получив при этом настолько сильные повреждения, что его восстановление оказывается невозможным. «Энтерпрайз-D» был заменён «Энтерпрайзом-Е», который впервые был показан в фильме «Звёздный путь: Первый контакт».

Согласно комментариям, сопровождавшим DVD-диск с сериалом, одной из реальных причин, которые привели к гибели корабля «Энтерпрайз NCC-1701-D», стал набросок приземления жилого отсека на поверхность планеты, сделанный технической группой «Звёздного пути». Сценаристы сериала Рональд Д. Мур (Ronald D. Moore), Джери Тейлор (Jeri Taylor) и Браннон Брага (Brannon Braga) увидели этот набросок и у них появилась идея сделать эпизод жёсткой посадки жилого отсека на планету кульминационным эпизодом шестого сезона сериала «Звёздный путь: Следующее поколение». Однако это не было претворено в реальность из-за недостаточного бюджета и из-за сопротивления со стороны продюсера сериала Майкла Пиллера (Michael Piller).

 Альтернативная реальность 

В альтернативной реальности, которая была показана в последней серии сериала «Звёздный путь: Следующее поколение» «Все блага мира», в 2395 году корабль «Энтерпрайз NCC-1701-D» всё ещё в строю. Он выведен из  линейного состава флота, — теперь корабль «Энтерпрайз NCC-1701-D» личный флагман адмирала Уильяма Райкера, после капитального ремонта и проведённой при этом модернизации на корабле появилась третья гондола, обновлено оружие, также корабль «Энтерпрайз NCC-1701-D» получил способность становиться невидимым (англ. Cloaking device). Эта линия будущего появляется в результате временной аномалии, которую Пикар с помощью Кью пытается предотвратить. Этот «Энтерпрайз-D» способен развивать скорость до варп-13, однако как инженерам удалось этого добиться, неизвестно (т. е. не разъясняется).

 Отделение жилого отсека 

Как любой звездолёт класса «Галактика» «Энтерпрайз-D» способен разделяться — отделять жилой отсек от двигательного с последующей обратной стыковкой. Отделение жилого отсека используется в различных целях. Это может быть желание командира обезопасить большую часть экипажа и оставить их в тылу в то время, как часть корабля с двигательным отсеком ведёт бои (серии «Встреча в дальней точке», «Арсенал свободы»). Кроме того, жилой отсек может быть использован в качестве дополнительной боевой единицы в дополнение к двигательному отсеку («Лучший из двух миров, часть 2»). Наконец, «тарелка» может выполнять функцию спасательного судна, как это было показано в «Звёздный путь: Поколения».
Класс «Галактика» (в том числе «Энтерпрайз-D») долгое время был единственным классом разделяющихся звездолётов. (Так, «Энтерпрайз-D» в различных теле- и кинофильмах неоднократно выполнял разделение жилого и двигательного отсеков и обратное соединение.) В четвёртом сезоне «Звёздный путь: Вояджер» был продемонстрирован ещё один звездолёт, способный на это — «Прометей» (англ. USS Prometheus) (он же головной корабль одноимённого класса).

 Технические характеристики 

Насчитывающий 42 палубы, «Энтерпрайз D» намного больше созданных веком ранее кораблей класса «Конституция»: в длину в два раза и в высоту в восемь раз (серия «Помни меня»).
На первой палубе расположен главный мостик, личный кабинет капитана и конференц-зал, оборудованные блокиратором автоматического отключения системы жизнеобеспечения («Братья»). Главный док расположен на палубе 4, на палубах 4 и 18 — грузовые доки (серии «Силовые игры», «Разломы»), ещё два резервных дока расположены на палубе 13 («Следующая фаза»).

 Из серий «Преследуемый» и «Время в квадрате» следует, что доки 2 и 3 расположены на 11 палубе, однако на модели корабля «Энтерпрайз NCC-1701-D» эти доки находятся на 12 и 13 палубах. В последующих эпизодах эта ошибка была исправлена. Док № 4 тоже менял своё местоположение на протяжении 5 и 6 сезонов сериала — между палубами 18 («Силовые игры») и 4 («Разломы») .

8-я палуба является крайне многофункциональной: здесь расположены различные станции для научных исследований («Взаимоотношения»), личные комнаты офицеров, а также боевой мостик («Лучший из двух миров, часть 2»).

 В серии «Сердце славы» говорится, что боевой мостик находится на 17 палубе.

Медотсек располагается на 12 палубе («Помни меня»). Согласно серии «Арсенал свободы» и фильму «Звёздный путь: Поколения», в двигательном отсеке есть дополнительное помещение, принадлежащее медицинской службе звездолёта.

Главное помещение инженерного отсека находится на палубе 36 («Преследуемый»), служебные помещения инженерного занимают в общей сложности 12 палуб двигательного отсека, хранилище антиматерии расположено на 42 палубе («Взаимоотношения»).

 В серии «Настоящая Кью» было сказано, что звездолёт вырабатывает 12,75 петаватт, просто находясь безо всякого движения на орбите одной из планет. Однако эти данные с точки зрения реальной физики (даже с учётом ожидаемого технологического прогресса в энергетике и в космической корабельной энергетике в частности) кажутся явным преувеличением. Если подставить это число в классическую формулу соотношения массы и энергии E = mc², то получается, что для выработки такого количества энергии «Энтерпрайз-D» ежесекундно должен потреблять около 284 грамма материи и антиматерии (по 142 грамм каждой). Это примерно равно 12.440 тоннам антиматерии в день. Получается, что, даже если все свободные помещения звездолёта использовались бы для хранения запасов топлива (даже с учётом использования корабельных репликаторов для возобновления запасов антиматерии и захватом космического водорода в газовых туманностях), всё равно продолжительность полёта «Энтерпрайз-D» без дозаправки была бы весьма ограничена . Тогда как по легенде «Звёздного пути» «Энтерпрайз-D» обладает очень большой автономностью — способен годами летать без дозаправки, расходуя бортовые энергоресурсы в штатном режиме. Капитанский мостик 

Капитанский мостик корабля «Энтерпрайз NCC-1701-D» расположен на первой палубе жилого отсека. Было показано много вариантов того, как может выглядеть мостик на кораблях класса «Галактика» — мостик корабля «Энтерпрайз NCC-1701-D» в сериале «Звёздный путь: Следующее поколение» (который подвергся изменениям после первых двух сезонов), мостик корабля «Энтерпрайз NCC-1701-D» в сериале "Звёздный путь: Следующее поколение" в альтернативных временных линиях на протяжении всего сериала, мостик «Энтерпрайза-D» в фильме «Звёздный путь: Поколения» и мостик звездолёта «Одиссей» (англ. USS Odyssey) (серия «Джем’Хадар», «Звёздный путь: Глубокий космос 9»).
Звездолёт также имеет второй — боевой мостик — на восьмой палубе двигательного отсека, который используется при отделении жилого отсека (показан в сериях «Встреча в дальней точке», «Арсенал свободы», и усовершенствованная версия — в «Лучший из двух миров. Часть 2»)

 Тактические и боевые характеристики 

Каждый звездолёт класса «Галактика» (в том числе корабль «Энтерпрайз NCC-1701-D») имеет на вооружении 12 фазерных линейных батарей типа Х и три пусковых установки для фотонных торпед, способных выпускать торпеды очередями по 10 торпед каждая. Фазерные батареи расположена на передней части двигательной секции и также на верхней и нижней частях «блюдца». Одно из торпедных орудий находится на нижней части жилой секции (другие на двигательном отсеке), и обе они не действуют в момент стыковки (или расстыковки) двух частей корабль «Энтерпрайз NCC-1701-D» (и любой другой «Галактики»). Из диалога в серии «Головоломка» следует, что в торпедном боекомплекте «Галактики» (в данном случае корабль «Энтерпрайз NCC-1701-D») как минимум 250 торпед.
Кроме того, звездолёт оснащён высокомощными боевыми отражающими щитами.

 Транспортная служба 

Звездолёт оснащён как минимум, шестью телепортационными отсеками (англ. Transporter) и двенадцатью транспортными системами других типов. Имеется главный док для шаттлов в жилой секции и два дополнительных в двигательной секции. В распоряжении команды Энтерпрайза есть несколько транспортных , кроме того, на корабле имеется специальный капитанский шаттл (англ. Captain’s yacht).

 Медицинская служба и система жизнеобеспечения 

Медицинская служба «Энтерпрайза-D» представлена бортовым госпиталем (англ. Sick bay), рядом медицинских лабораторий и различных помещений, необходимых медикам. Известно, что грузовые отсеки и ряд других помещений могут быть переоборудованы в пункты оказания экстренной медицинской помощи. Подобное использование грузового отсека показано в серии «Этика».
В случае возникновения сбоев системы жизнеобеспечения некоторые помещения, такие например, как Бар Гуинан, также называемый «Тен-Форвард», могут быть использованы в качестве убежищ (серия «Катастрофа»)

 Наука и исследования 

Поскольку миссия «Энтерпрайза-D» (как и предыдущих «Энтерпрайзов») в первую очередь, научно-исследовательская, на его борту большое внимание уделяется научным исследованиям в довольно большом ряде разделов научных знаний. В частности на борту имеются лаборатории и департаменты, приспособленные для работы в таких направлениях, как звёздная картография, экзобиология (космическая биология), кетология, астрофизика, кибернетика, археология, культурная антропология, ботаника, гидропоника, планетарные геонауки.

 Экипаж 

В серии «Помни меня» Беверли Крашер говорит, что экипаж Энтерпрайза насчитывает 1014 человек, на корабле представлены 13 рас, в том числе бетазоиды, клингоны, эль-аурианцы, вулканцы, люди. Кроме того, на всём протяжении миссии корабля «Энтерпрайз NCC-1701-D» в состав команды входили болианец, баджорка, напеанец, андроид. В серии «Гонки» оговаривается, что на борту служат 17 представителей миров, не входящих в Федерацию. В воплощениях Энтерпрайза в параллельных вселенных членами экипажа были ференги («Несовершенное будущее») и кардассианец («Параллели»).

Во многих эпизодах «Нового поколения» оговаривается, что на борту Энтерпрайза-D есть различные образовательные заведения, места для развлечений и культурного досуга экипажа — голодеки (или голопалубы), детский сад, школа, театр, дендрарий, бар Гуинан, также называемый «Тен-Форвард» (англ. Ten Forward). Из серии «Встреча в дальней точке» следует, что на борту Энтерпрайза постоянно находятся не только офицеры звёздного флота, но и гражданские люди, в том числе, члены семей и дети офицеров, несмотря на то, что корабль «Энтерпрайз NCC-1701-D» постоянно сталкивается с ситуациями, которые легко могут закончиться полным разрушением звездолёта и гибелью всего экипажа.
Некоторые члены экипажа-«не-офицеры» работают в сфере обслуживания или науки — например, бармен Бен (серия «Нижние палубы»), ботаник Кэйко О’Брайен (серия «Сорванцы» и некоторые другие). То, что на борту звездолёта также есть дети, всегда вызывало крайнее недовольство со стороны Жан-Люка Пикара («Встреча в дальней точке», «Катастрофа»).

 Старший офицерский состав Капитан Жан-Люк Пикар (2364—2371)
 Уильям Райкер (временно, 2366—67)
  (временно, 2369)Первый офицер Коммандер Уильям Райкер (2364—2371)
 Коммандер Курн (временно, 2366)
 Коммандер Кейран МакДаф (самозванец, 2368)
 Лейтенант-коммандер Шелби (временно, 2366—67)
 Лейтенант-коммандер Дейта (временно, 2369)Пульт внешнего контроля (Диана Трой называет этот пост в разговоре с Ворфом просто «контроль») Лейтенант-коммандер Дейта (2364—2371)
 Лейтенант Ворф (временно, 2366)Главный инженер Лейтенант-коммандер Сара МакДугл (2364)
 Лейтенант-коммандер Аргил (2364)
 Лейтенант Логан (2364)
 Лейтенант Редж Баркли
 Лейтенант-коммандер Леланд Линч (2364)
 Лейтенант / Лейтенант-коммандер Джорди Ла Форж (2365—2371)Советник по тактике, начальник службы безопасности Лейтенант Таша Яр (2364)
 Лейтенант / Лейтенант-коммандер Ворф (2364—2371)Начальник медицинской службы Коммандер Беверли Крашер (2364, 2366—2371)
 Коммандер Кетрин Пуласки (2365)Советник Лейтенант-коммандер / Коммандер Диана Трой (2364—2371)Пульт пилотирования (навигатор) Майлз о'Брайн (2364)
 Младший лейтенант Джорди Ла Форж (2364)
 Энсин Уэсли Крашер (2364—2367, до поступления в Академию Звёздного флота)
 Энсин Сариэль Рейджер
 Энсин Гейтс
 Энсин Макнайт
 Энсин / Младший лейтенант Сэм Лавелль (2370)
 Энсин Ро Ларен (2369—2371)Начальник службы телепортации Майлз О’Брайн (2364—2369, до назначения на станцию Глубокий космос 9)

 Литература 
 Michael Okuda & Rick Sternbach: Star Trek: The Next Generation Technical Manual. Pocket Books, 1991, ISBN 0-671-70427-3.
 Drexler, Doug & Sternbach, Rick & Zimmerman, Herman: Star Trek: Deep Space Nine Technical Manual. Pocket Books, 1998, ISBN 0-671-01563-X.
 Lebowitz, Adam & Bonchune, Robert:'' Star Trek Starship Spotter. Pocket Books, 2001, ISBN 0-7434-3725-X.

Примечания

Ссылки 
 Вики Мемори Альфа
 Техническое Руководство «Звёздный путь: Следующее поколение» (англ)

Звёздный путь: Следующее поколение
Звёздный путь: Космические корабли